pby – codice ISO 639-3 della lingua pyu (Papua Nuova Guinea)